Palec kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Gora Palec, berg i Östantarktis

Tjeckien 

 Páleč, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar